Москалю́к — украинская фамилия. Известные носители:
 Москалюк, Василий Флорович (1935—1988) — полный кавалер ордена Трудовой Славы.
 Москалюк, Вера Сергеевна (род. 1981) — российская дзюдоистка, чемпионка Европы.
 Москалюк, Марина Валентиновна (род. 1960) — российский искусствовед и общественный деятель, специалист по теории искусства, русскому искусству XIX—XX веков, региональному искусству XIX—XX веков и проблемам региональной арт-критики.
 Москалюк, Прокофий Андреевич (1880 — после 1917) — член IV Государственной думы от Волынской губернии, крестьянин.
 Москалюк, Татьяна Леонидовна (род. 1970) — украинская поэтесса, блогер и общественный деятель, депутат Хмельницкого городского совета первого созыва.